«Строитель» — белорусская мужская волейбольная команда из Минска. Входит в состав волейбольного клуба "Минск". Цвета: бело-синие (основные).
Выступает в Чемпионате Беларуси по волейболу среди мужчин.

История 
Прообразом «Строителя» в 2006 году стала команда МАПИД, которая, в свою очередь, «выросла» из заводского коллектива одноименного предприятия. Заявившись в Первую лигу белорусского первенства дружина сходу завоевала путевку в Высшую лигу. За четыре года "Строитель" прошел путь от новичка белорусского первенства до чемпиона.  

Сегодня команда «Строитель» является 7-кратным чемпионом Республики Беларусь, 7-кратным обладателем Кубка Республики Беларусь, заняла 3-е место в Кубке Вызова Европейской конфедерации волейбола в 2015 году. 

В сезоне 2016-2017 «Строитель» занял второе место на Чемпионате Республики Беларусь, уступив победу команде «Шахтер» (г.Солигорск). 

7 октября 2017 года впервые в истории мужского профессионального волейбола был разыгран Суперкубок Беларуси. Команда "Строитель" волейбольного клуба "Минск" завоевала первый трофей в сезоне обыграв команду  "Шахтер" из Солигорска со счетом 3:1 по партиям.

Достижения

Состав в сезоне-2022/23

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Волейбольные клубы Белоруссии
Волейбольные клубы, основанные в 2006 году
Спортивные клубы Минска